Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1985-1986 è stato il sessantaquattresimo organizzato in Italia.

Dopo la stagione regolare, le prime 12 squadre classificate più le prime 4 di Serie A2 disputano i play-off scudetto. Retrocedono in Serie A2 le ultime 4 della classifica di Serie A1.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Simac Milano
Formazione: Cedric Henderson, Russ Schoene, Fausto Bargna, Renzo Bariviera, Andrea Blasi, Franco Boselli, Mike D'Antoni, Vittorio Gallinari, Mario Governa, Dino Meneghin, Riccardo Pittis, Roberto Premier. Allenatore: Dan Peterson.
 Retrocessioni in Serie A2: Opel Reggio Calabria, Stefanel Trieste, Benetton Treviso e Mulat Napoli.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.
 Almanacco Ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006.

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1986

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1985
Pallacanestro nel 1986
1986 A1